

Germania 
 Chiese di San Giovanni Nepomuceno a Monaco di Baviera

Italia

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Giovanni Nepomuceno ad Ala
 Chiesa di San Giovanni Nepomuceno  a Penia, frazione di Moena
 Chiesa di San Giovanni Nepomuceno a Serso, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Giovanni Nepomuceno a Storo
 Chiesa di San Giovanni Nepomuceno a Vallonga, frazione di San Giovanni di Fassa

Veneto 
 Chiesa di San Giovanni Nepomuceno a Casotto, frazione di Pedemonte